Tug of War, letteralmente tiro alla fune, può riferirsi a:

Cinema e televisione 
Tug of War – documentario britannico del 1900 prodotto dalla Warwick Trading Company
Tug of War – documentario britannico del 1904 prodotto dalla Hepworth

Musica
Tug of War – album di Paul McCartney del 1982
Tug of War – singolo di Paul McCartney del 1982
Tug of War – album degli Enchant del 2003 
Tug of War – album di Colton Ford del 2007 
Tug of War – album di Carly Rae Jepsen del 2008
Tug of War – singolo di Carly Rae Jepsen del 2008, dall'album omonimo
Tug of War – album degli AHOLA del 2014